Индивидуальный противохимический пакет — набор средств, предназначенный для оказания первой помощи при поражении капельно-жидкими отравляющими веществами:
 ИПП-8
 ИПП-10
 ИПП-11